Gruberová ist der Familienname folgender Personen:

 Edita Gruberová (1946–2021), slowakische Opernsängerin (Sopran)
 Gertruda Gruberová-Göpfertová (1924–2014), tschechische Malerin, Zeichnerin und Illustratorin